CF Os Belenenses − portugalski klub sportowy założony w 1919
 Belenenses SAD − portugalski klub sportowy założony w 2018